Ammoniter kan avse:

 Ammoniter (folkslag) – ett folkslag som levde öster om Jordanfloden
 Ammoniter (fossil) – en utdöd underklass av bläckfiskar